Aardrijkskunde
Plaats in Frankrijk
 Gray (Haute-Saône), gemeente in het departement Haute-Saône
Plaats in de Verenigde Staten
 Gray (Georgia), plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Gray (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Gray (Louisiana), plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
 Gray (Tennessee), plaats in de Amerikaanse staat Tennessee
 Gray County (Kansas), county in de Amerikaanse staat Kansas
 Gray County (Texas), county in de Amerikaanse staat Texas

Fictief figuur
 Dorian Gray, hoofdpersoon uit de roman Het portret van Dorian Gray / The picture of Dorian Gray van Oscar Wilde
 Frederick Gray, personage uit verscheidene James Bondsfilms
 Violet Gray, personage uit de Amerikaanse stripserie Peanuts

Personen met de achternaam Gray
 Adrian Gray, Engels darter
 Asa Gray, Amerikaans botanicus
 Barry Gray, Engels componist
 Chad Gray, Amerikaans zanger
 David Gray, meerdere personen (doorverwijspagina)
 Dobie Gray, Amerikaans zanger
 Elisha Gray, Amerikaans ingenieur en uitvinder
 Erin Gray, Amerikaans actrice
 F. Gary Gray, Amerikaans regisseur
 George Robert Gray, Brits zoöloog
 Glen Gray, Amerikaans bigbandleider en saxofonist
 Gordon Gray, Brits geestelijke
 Gordon Gray, veiligheidsadviseur onder Dwight D. Eisenhower
 Gustave Le Gray, Frans fotograaf
 Henry Gray, Brits anatoom en chirurg
 Ian Gray, meerdere personen (doorverwijspagina)
 Jerry Gray, Amerikaans violist, componist en bigbandleider
 John Gray, meerdere personen (doorverwijspagina)
 John Edward Gray, (1800-1875), Brits zoöloog
 Les Gray, Brits zanger
 Linda Gray, Amerikaans actrice
 Louis Harold Gray, Brits-Amerikaans natuurkundige
 Macy Gray, Amerikaans zangeres
 Martin Gray, meerdere personen (doorverwijspagina)
 Michael Gray, Brits dj en muziekproducent
 Paul Gray, Amerikaans muzikant
 Rose Gray, Engels kok en culinair schrijfster
 Stephen Gray, Engels wetenschapper en astronoom
 Thomas Gray, Engels dichter
 Noah Gray-Cabey, Amerikaans acteur

Wetenschap
 gray (eenheid), eenheid uit de natuurkunde
 Gray-code, binair cijfersysteem

Andere
 Gray's Anatomy, klassiek werk over de anatomie van het menselijk lichaam

Zie ook 
 Grey (doorverwijspagina)